Хотару има више значења:

 Хотару (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Хотару (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији